Denormalisatie (informatica), het intentioneel gedeeltelijk terugdraaien van de normalisatie van een gegevensmodel
 Denormalisatie (sociologie), de processen waarbij mensen ideeën en gedrag niet langer als 'normaal' gaan beschouwen